Le gare di judo della categoria fino a 73 kg maschile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il 28 agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

Il vincitore è stato Feruz Sayidov.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Note

Collegamenti esterni 
 

M 3